Gwynne ist als Variante von Gwyn ein walisischer männlicher und weiblicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 John Gwynne Evans (1941–2005), englischer Archäologe und Molluskenforscher
 Erith Gwynne Nicholls (1874–1939), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Alfred Gwynne Vanderbilt (1877–1915), US-amerikanischer Unternehmer

Familienname 
 Anne Gwynne (1918–2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Fred Gwynne (1926–1993), US-amerikanischer Schauspieler und Autor
 Helen Gwynne-Vaughan (1879–1967), britische Mykologin, Hochschullehrerin und Militärverwaltungsfachfrau
 Horace Gwynne (1912–2001), kanadischer Boxer

 Marmaduke Gwynne (1691–1769), walisischer Methodist
 Phillip Gwynne (* 1958), australischer Schriftsteller
 Rowland Gwynne (1659–1726), englischer Adliger und walisischer Politiker

Sonstiges 
 Gwynne Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Walisischer Personenname